

Cinema 
 Smoke & Mirrors – azienda di effetti speciali statunitense

Musica 
Smoke & Mirrors – EP dei The Casket Lottery del 2003
Smoke and Mirrors – album di O.C. del 2005
Smoke & Mirrors – DVD degli Arena del 2006
Smoke & Mirrors – album dei The Datsuns del 2006
Smoke and Mirrors – album dei Lynch Mob del 2009
Smoke & Mirrors – album dei Lifehouse del 2010
Smoke & Mirrors – singolo di Paloma Faith del 2010
Smoke and Mirrors – album di Brett Dennen del 2013
Smoke and Mirrors – album degli Imagine Dragons del 2015

Televisione 
Fumo e specchi (Smoke & Mirrors) – episodio della sesta stagione di Stargate SG-1